Чили има више значења:
 чили (паприка)
 чили (ветар), је врста ветра који дува у северној Африци
 Чили (Висконсин), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин
 Чили (Нови Мексико), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Нови Мексико
 чили (биљка)